Ленцбург () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Ленцбург.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 102,71  км². Население 48 601 чел. Официальный код  —  1907.

Коммуны округа
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа Аргау